Remous peut faire référence à :

Un remous, un contre-courant dans un fluide ;
Remous (1934), un film français ;
Remous (1964), un film hongrois ;
Remous (, 1958-1961), une série télévisée américaine d'aventure sous-marine mettant en vedette Lloyd Bridges
Remous (1986), un film français;

Voir aussi 
Grand-Remous, une municipalité québécoise,
Le Grand Remous, une série télévisée québécoise.